Il doppio del torneo di tennis Marbella Grand Prix 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Andrés Gómez e Cássio Motta che hanno battuto in finale Loic Courteau e Michiel Schapers 6-1, 6-1.

Teste di serie

 Andrés Gómez /  Cássio Motta (campioni)
 Martín Jaite /  Víctor Pecci (quarti di finale)

 Andreas Maurer /  Wolfgang Popp (semifinali)
 Loic Courteau /  Michiel Schapers (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Marbella Grand Prix 1985